

Pessoas
Miguel Ángel Russo – treinador argentino de futebol
Miguel Ángel Félix Gallardo – traficante mexicano
Miguel Ángel Ramírez – treinador espanhol de futebol
Miguel Ángel Silvestre – ator espanhol
Miguel Ángel Asturias – escritor espanhol
Miguel Ángel Benítez – futebolista paraguaio
Miguel Ángel Guerra – automobilista argentino
Miguel Ángel Jiménez – golfista espanhol
Miguel Ángel Loayza – futebolista peruano
Miguel Ángel Nadal – futebolista espanhol
Miguel Ángel Oca – jogador espanhol de polo aquático
Miguel Ángel Pichetto – político argentino
Miguel Ángel Raimondo – futebolista argentino
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría – economista costa-riquenho

Miguel Angel